Louis Hughes ist der Name folgender Personen:

 Louis Cameron Hughes (1842–1915), US-amerikanischer Politiker, siehe L. C. Hughes
 Louis R. Hughes (* 1949), US-amerikanischer Manager